

Barth (stad), gemeente in Mecklenburg-Voor-Pommeren
Amt Barth, Amt in Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Hertogdom Barth, historisch hertogdom.
Barth (slot), historisch slot in Hertogdom Barth
Syndroom van Barth, zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte

Personen met de naam Barth

Voornaam 
Barth van Eeten, Nederlands politicus
Barth Verschaeren, Belgisch kunstenaar

Achternaam 
Eddie Barth, Amerikaans acteur
Emil Barth, Duits revolutionair leider
Edgar Barth, Duits Formule 1-coureur
Fredrik Barth, Noors antropoloog
Heinrich Barth (ontdekkingsreiziger), Duits ontdekkingsreiziger
Heinz Barth, Duits officier bij de Waffen-SS
Hermann von Barth, Duits bergbeklimmer
Jean-Baptiste Minne-Barth, Belgisch advocaat en politicus 
John Barth, Amerikaans schrijver
Karl Barth (1886–1968), Zwitsers gereformeerd theoloog
Karl Heinrich Barth, Duits pianist en pianopedagoog
Leen Barth, Nederlands oud-voetballer
Marleen Barth, Nederlands politicus
Thomas Barth, Duits oud-wielrenner

Zie ook
Barthe
Labarthe